Красноспинный ара () — вид птиц из семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 41—44 см, хвоста 22 см. Оперение зелёное, голова с голубоватым оттенком. Щёки красно-жёлтого цвета в основном неоперённые или с небольшим количеством перьев. Лоб багряно-красного цвета. Такого же цвета пятна на нижней части спины и на животе. На крыле имеется синяя полоса, снизу крыло зелёное. Нижняя сторона рулевых перьев серо-жёлтого цвета. Надхвостье оливково-зелёное, хвост красно-коричневый, с голубым концом. Клюв чёрный, радужка оранжево-красная. Лапы светлые. Самка от самца отличается несколько меньшими размерами красного пояска на лбу и бледными тонами красного цвета надхвостья.

Распространение 
Обитает на востоке Бразилии и в Парагвае.

Образ жизни 
Типичный обитатель тропических лесов, в основном их верхнего и среднего ярусов.

Размножение 
В кладке обычно 2 яйца, которые насиживает одна самка 24 дня. Молодые птенцы покидают гнездо в возрасте 7 недель, но родители их опекают и подкармливают ещё около месяца. По окраске молодые сходны с родителями, но не имеют красного цвета на лбу и брюхе, на голове больше желтизны, как и в основном окрасе туловища.

Содержание 
Часто содержат в домашних условиях. Если с раннего возраста они воспитаны человеком, то становятся ласковыми, ручными птицами. У этих птиц довольно спокойный характер, не слишком резкий голос.

Примечания

Литература 
 Гринёв В. А. Попугаи: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1991. — 334 с. — ISBN 5-7120-0296-5
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4
 Энциклопедия декоративных и экзотических птиц/ Авт-сост. А. П. Умельцев. — М.: Локид-Пресс, 2002. — 368 с. — ISBN 5-320-00436-2
 https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=RU&avibaseid=A6B715E5A4F86B11

Домашние попугаи
Говорящие птицы
Животные, описанные в 1816 году
Ара